Юная Мисс США 1995 () — 13-й национальный конкурс красоты, проводился в , Уичито, Канзас. Победительницей стала Кили Сью Сандерс, представлявшая штат Канзас.

Конкурс красоты вёл Боб Гоен во второй раз, комментарии от Мати Монфор. На сцене выступила группа All-4-One. Это был единственный год, когда конкурс проводился в городе Уичито, Канзас. Первый раз, когда участница получила титул в родном штате.

Результат

Места

Полуфинальные баллы 

  Побеительница
  1-я Вице Мисс
  2-я Вице Мисс
  Топ 6 финалистки
  Топ 12 полуфиналистки
(#)  Место в каждом туре конкурса

Специальные награды

Участницы 

  — Эми Джо Эмброуз
  — Челси Ридж
  — Дженнифер Оттс
  — Хизер Эванс
  — Бренди Ли Кэмпбелл
  — Натали Фишер
  — Эрика Линн Уильямс
  — Саммер Спрингер
  — Мелисса Перрон
  — Кристель Дженкинс
  — Ребекка Роу
  — Сара Кирби
  — Доун Рене Хьюи
  — Джиллиан Николсон
  — Сара Рассел
  — Анн-Мари Диксон
  — Сара МакКлари
  — Келли Фостер Мур
  — Кили Сью Сандерс
  — Бриттани Джонсон
  — Мелисса Шустер
  — Тиффани-Энн Косма
  — Шон Элизабет Прайс
  — Эрика Эвальд
  — Мишель Борг

  — Мередит Джой Кэш
  — Мелана Скэнтлин
  — Кэтлин МакКоннелл
  — Кристи Хэнсон
  — Кэти Аселтон
  — Дженнифер Ритц
  — Марло МакВеа
  — Алисия Карнс
  — Дениз Кортни Хилл
  — Джойс Хаускнехт
  —  Тара Кэмпбелл
  — Шелби Филлипс
  — Эмбер Воан
  — Шелли Форест
  — Мишель Райт
  — Кирра О'Брайен
  — Эрика Линн Шэй
  — Кэрол Педроса
  — Джессика Спир
  — Гарианна Филлипс
  — Линнетт Коул
  — Мэнди Джеффрис
  — Коринна Кларк
  — Марти Итон
  — Мередит Джексон
  — Лони Сорден

Предварительные оценки 

  Победительница
  1-я Вице Мисс
  2-я Вице Мисс
  Топ 6 финалисток
  Топ 12 финалисток

Судьи 
Ниже приведён список членов жюри:
 Лиза Экей
 Эллисон Браун Янг
 Брайан Макнамара
 Адам Оутс
 Лиза Сантос
 Рафаэль Сбардж
 Дэвид Сидони
 Лорин Сидней

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
1995 год в Канзасе
Уичито-Фолс
События 15 августа
Август 1995 года